Németország
Ottendorf, település Türingiában
Ottendorf, település Schleswig-Holstein tartományban